Andino ist der Familienname folgender Personen:

 Darwin Rudy Andino Ramírez (* 1959), römisch-katholischer Bischof von Santa Rosa de Copán
 Erick Andino (* 1989), honduranischer Fußballspieler
 Paola Andino, US-amerikanische Schauspielerin
 Paolo Andino, US-amerikanischer Schauspieler
 Ricardo Lagos Andino (* 1954), honduranischer Diplomat
 Roberto Andino (* 1956), puerto-ricanischer Boxer

sowie der Künstlername von
 Andino (Zauberkünstler) (* 1961), deutscher Zauberkünstler Philosoph, Pädagoge, Autor und Moderator.

Andino bezeichnet weiter:
 den Markennamen des ehemaligen argentinischen Automobilherstellers Automotores 9 de Julio